Teenage Blues peut faire référence à:
 Teenage Blues, album de Los Lonely Boys sorti en 1998
 1 Teenage Blues, album de Mana Ogawa sorti en 2010